Krupski Rajon (vitryska: Крупскі Раён, ryska: Крупский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast